Il doppio del torneo di tennis Majorca Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Tomás Carbonell che hanno battuto in finale Alberto Berasategui e Francisco Roig 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Tomás Carbonell (campioni)

 Alberto Martín /  David Sánchez (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Martín Rodríguez (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1999
ATP Tour 1999